Motocyklowe Grand Prix Aragonii 2014 – czternasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która zostanie rozegrana 28 września 2014 na torze Ciudad del Motor de Aragón w Alcañiz.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
2014 w Hiszpanii